Il doppio del torneo di tennis Palm Beach Cup marzo 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Joanne Russell e Anne Smith che hanno battuto in finale Laura Arraya e Gabriela Sabatini 1–6, 6–1, 7–6.

Teste di serie 

 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Anne Minter /  Elizabeth Minter (quarti di finale)

 Petra Delhees /  Mima Jaušovec (primo turno)
 Joanne Russell /  Anne Smith (Campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Palm Beach Cup 1985